Moranesi – abitanti di Mora (Assisi)
Moranesi – abitanti di Morano Calabro
Moranesi – abitanti di Morano sul Po